A flor de piel  puede referirse a:
 A flor de piel, telenovela mexicana producida por el exejecutivo de Televisa, Víctor Hugo O'Farrill y su empresa O'Farrill y Asociados, en 1994.
 A flor de piel, película dramática británica de 1997 escrita y dirigida por Carine Adler.
 A flor de piel, álbum de 1974 del cantante español Julio Iglesias.
 A flor de piel, novela de Javier Moro.
 «A flor de piel», canción del grupo musical Furia.